Het werken in nachtelijke uren, zie ploegendienst
 Nachtdienst (lied), van de zanger Nielson
 De Nachtdienst, een voormalig programma op de Nederlandse zender Radio 1